Andrej Golubev e Oleksandr Nedovjesov erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Ariel Behar e Gonzalo Escobar hanno sconfitto Robert Galloway e Nathaniel Lammons con il punteggio di 4-6, 6-3, [10-7].

Teste di serie 

  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (campioni)
  André Göransson /  Artem Sitak (quarti di finale)

  Romain Arneodo /  David Vega Hernández (primo turno)
  Luis David Martínez /  Miguel Ángel Reyes Varela (primo turno)

Wildcard 

  Sarp Ağabigün /  Altuğ Çelikbilek (primo turno)
  Cengiz Aksu /  Aldin Šetkić (primo turno)

  Koray Kırcı /  Ergi Kırkın (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Challenger Ted Open 2020